Estrepa puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cistus laurifolius.
 El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
 El nombre común de la planta Cistus populifolius.
 El nombre común de la planta Cistus salviifolius.